La finale de l'édition 1968 de la Coupe Memorial est présentée au Niagara Falls Memorial Arena de Niagara Falls en Ontario ainsi qu'au Forum de Montréal dans la province du Québec. Gérée par l'Association canadienne de hockey amateur, elle regroupe les meilleures équipes de niveau junior A à travers les ligues basée au Canada.

Équipes participantes 
 Les Broncos de Penticton représentent la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique (LHCB).
 Les Movers d'Edmonton représentent la Ligue de hockey junior de l'Alberta (LHJA).
 Les Bruins d'Estevan de la Ligue de hockey de l'Ouest du Canada (LHOC) représentent la province de la Saskatchewan.
 Les Canadians de St. James représentent la Ligue de hockey junior du Manitoba (LHJM).
 Les Hurricanes de Fort William représentent la Ligue de hockey junior A de Thunder Bay (LHJTB).
 Les Trappers de North Bay représentent l'Association de hockey junior du nord de l'Ontario (AHJNO).
 Les Flyers de Niagara Falls représentent l'Association de hockey de l'Ontario (AHO).
 Les Royals de Cornwall représentent la Ligue centrale de hockey junior A (LCHJ).
 Les Rangers de Drummondville représentent la Ligue de hockey junior provinciale (LHJP).
 Le Saguenéens de Chicoutimi représente la Ligue de hockey junior du Lac-Saint-Jean (LHJLSJ).
 Les Maple Leafs de Verdun représentent la Ligue de hockey junior métropolitaine de Montréal (LHJMM).
 Les Canadiens de Halifax équipe des maritimes participent en tant qu'équipe indépendante.

Résultats 
Un tour préliminaire fut effectué entre les trois ligue du Québec (LHJP, LHJLSJ et LHJMM) pour déterminer l'équipe représentant la province lors du tournoi. 
 Demi-finale du Québec : les Maple Leafs de Verdun (LHJMM) remportent leur série trois parties à une face au Saguenéens de Chicoutimi (LHJLSJ).
 Finale du Québec : les Maple Leafs de Verdun (LHJMM) remportent leur série trois parties à une face aux Rangers de Drummondville (LHJP).

Finale

Effectifs 
Voici la liste des joueurs du Flyers de Niagara Falls, équipe championne du tournoi 1968 :

 Entraîneur : Paul Emms
 Gardiens : Phil Myre et Dave Tataryn. 
 Défenseurs : Doug Keeler, Mike Keeler, Rick Ley, Brad Selwood, Rick Thompson   
 Attaquants : Steve Atkinson, Doug Brindley, Russ Friesen, Karl Haggarty, Dan Makey, Jim Notman, Phil Roberto, Ron Schwindt, Garry Swain, Don Tannahill, Ross Webley, Tom Webster

Notes et références

Voir aussi 

1968
Compétition de hockey sur glace en Ontario
Compétition de hockey sur glace à Montréal
Hockey sur glace en 1968
Sport au Canada en 1968